Чилакачапа има више значења:

 Чилакачапа (Куезала дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Чилакачапа (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику